De Eilandspelen zijn een internationale sportmanifestatie. Er nemen eilanden aan deel die lid zijn van de Internationale Eilandspelenassociatie. De eerste Spelen werden in 1985 georganiseerd in Man.

Deelnemende eilanden 
Eilanden die lid zijn van de Internationale Eilandspelenassociatie kunnen allen deelnemen aan de Eilandspelen. Momenteel zijn 24 eilanden lid, komende uit Europa, het zuiden van de Atlantische Oceaan en de Caraïben. Alle 24 leden zijn onderdeel van of geassocieerd met Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk of Zweden. In het verleden namen met IJsland en Malta ook twee onafhankelijke landen deel. Opvallend: Gibraltar is ook vast deelnemer aan de Eilandspelen, ook al is het een schiereiland.

Edities

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website Internationale Eilandspelenassociatie

Multisportevenement